Список аэропортов Вануату, приведённый ниже, отсортирован по идентификационным кодам, присваиваемым аэропортам по классификации Международной организацией гражданской авиации.

Список аэропортов Вануату

См. также 
 Транспорт Вануату
 Меле-Бей

Примечания

Ссылки 
 Great Circle Mapper — IATA and ICAO codes
 

 
Списки аэропортов по странам
Списки:Вануату